Тіло фон Вертерн-Байхлінген, Барон Тіло Едуард Фрідріх Франц фон Вертерн, з 6 березня 1942 року — граф і пан фон Вертерн-Байхлінген.
 Тіло фон Вертерн, Барон Тіло фон Вертерн (нім. Thilo Freiherr von Werthern; 24 липня 1912, Кобург — 10 січня 2004, Гамбург) — німецький офіцер, оберстлейтенант вермахту.